Coelhoso — freguesia do concelho de Bragança, Portugal
 Coelhoso (Alcofra) — povoação da freguesia de Alcofra, Vouzela, Portugal

Desambiguações de topônimos